Il Campionato mondiale di calcio Under-17 2019 è la diciottesima edizione del torneo internazionale di calcio giovanile. Il torneo avrebbe dovuto svolgersi in Perù per la seconda volta dopo il Campionato mondiale di calcio Under-17 2005, dal 5 al 27 ottobre 2019. Tuttavia, la FIFA in un comunicato del 22 febbraio 2019 ha reso noto che il Perù non avrebbe più ospitato il torneo dopo l'esito negativo di alcune ispezioni degli impianti e per altri problemi organizzativi. Il 15 marzo seguente la FIFA ha comunicato ufficialmente la riassegnazione del mondiale al Brasile.

Squadre partecipanti

Fase a gironi
Il sorteggio della fase a gironi è avvenuto l'11 luglio 2019 al quartier generale della FIFA a Zurigo.

Gruppo A

Gruppo B

Gruppo C

Gruppo D

Gruppo E

Gruppo F

Raffronto tra le terze classificate 
Le migliori quattro terze classificate accedono agli ottavi di finale.

Fase ad eliminazione diretta

Ottavi di finale

Quarti di finale

Semifinali

Finale 3º- 4º posto

Finale 1º- 2º posto

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Calcio nel 2019
2019